Sprague steht für:

 Sprague (Schiff), US-amerikanischer Schleppdampfer
 Sprague River, Fluss in Oregon

Orte in Nordamerika:
 Sprague (Alabama), im Montgomery County
 Sprague (Connecticut)
 Sprague (Nebraska), im Lancaster County
 Sprague (Washington)
 Sprague (Wisconsin), im Juneau County
 Sprague (Manitoba), Kanada

Sprague ist der Familienname folgender Personen:
 Achsa W. Sprague (1827–1862), US-amerikanische Spiritistin und Dichterin
 Carl T. Sprague (1895–1979), US-amerikanischer Countrysänger
 Chandler Sprague (1886–1955), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent

 Clifton Sprague (1896–1955), US-amerikanischer Admiral
 Elizabeth Sprague Coolidge (1864–1953), US-amerikanische Pianistin
 Erik Sprague (The Lizardman; * 1972), US-amerikanischer Künstler
 Frank Julian Sprague (1857–1934), US-amerikanischer Marineoffizier und Erfinder
 Fredericka Douglass Sprague Perry (1872–1943), US-amerikanische Hochschullehrerin, Philanthropin und Aktivistin
 G. M. Sprague, US-amerikanischer Filmtechniker 
 H. Y. Sprague (1909–1991), US-amerikanischer Rancher und Politiker
 Isaac Sprague (1811–1895), US-amerikanischer Maler und Illustrator
 Jack Sprague (* 1964), US-amerikanischer Rennfahrer
 Joseph Sprague (* 1939), US-amerikanischer methodistischer Bischof
 Ken Sprague (* 1945), US-amerikanischer Bodybuilder, Pornodarsteller, Lehrer, Autor und Unternehmer
 Kristen Babb-Sprague (* 1968), US-amerikanische Synchronschwimmerin 
 Lyon Sprague de Camp (1907–2000), US-amerikanischer Schriftsteller

 Roland Sprague (1894–1967), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Satz von Sprague-Grundy
 RATP-Baureihe Sprague-Thomson